

Canada 
 Woodland Hills, une communauté située dans la province d'Alberta.

États-Unis 
 Woodland Hills, un quartier de Los Angeles en Californie ;
 Woodland Hills, une municipalité du Kentucky ;
 Woodland Hills, une municipalité de l'Utah.